Ahmet III, sultan van het Osmaanse Rijk (1703-1730);
Ahmed III van Gujarat, sultan van Gujarat (1554-1561).